Бингам () — английская фамилия. Известные носители:

 Бингам, Джозеф (1668—1723) — английский богослов, историк церкви.
 Бингам, Юджин (1878—1945) — американский химик.
 Бингам — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Бингем